Woronin oder Woronina (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikiforowitsch Woronin (1951–1992), sowjetisch-russischer Gewichtheber
 Andrij Woronin (* 1979), ukrainischer Fußballspieler
 Anatoli Woronin († 2006), russischer Journalist
 Artjom Igorewitsch Woronin (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Fjodor Iwanowitsch Woronin (19. Jh.), russischer Walfänger
 Gennadi Andrejewitsch Woronin (1934–2004), russischer Eisschnellläufer 
 Inga Grigorjewna Woronina (1936–1966), sowjetische Eisschnellläuferin
 Lew Gennadijewitsch Woronin (* 1971), russischer Handballspieler
 Lola Woronina (* 1983), russische Politikerin
 Luka Alexejewitsch Woronin (1765–19. Jahrhundert), russischer Zeichner und Polarforscher
 Marija Alexandrowna Woronina (* 2000), russische Beachvolleyballspielerin
 Marian Woronin (* 1956), polnischer Leichtathlet

 Natalja Sergejewna Woronina (* 1994), russische Eisschnellläuferin
 Nikolai Nikolajewitsch Woronin (1904–1976), sowjetischer Historiker
 Olena Woronina (* 1990), ukrainische Fechterin
 Pawel Andrejewitsch Woronin (1903–1984), sowjetisch-russischer Generalmajor 

 Sinaida Borissowna Woronina (1947–2001), russisch-sowjetische Kunstturnerin
 Tamara Igorewna Woronina (* 1995), russische Biathletin; siehe Tamara Igorewna Derbuschewa
 Waleri Iwanowitsch Woronin (1939–1984), sowjetischer Fußballspieler
 Wjatscheslaw Nikolajewitsch Woronin (* 1974), russischer Leichtathlet
 Wladimir Iwanowitsch Woronin (1890–1952), sowjetischer Kapitän und Polarforscher
 Yekaterina Voronina (* 1992), usbekische Siebenkämpferin

Woronin ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Woronin-Inseln, Inselgruppe in der Karasee

Siehe auch:
 Vladimir Voronin (* 1941), moldauischer Politiker
 Woronins Landhaus, Architekturdenkmal in Sankt Petersburg